El término Zelenski puede hacer referencia a varios artículos:

 Volodímir Zelenski (n. 1978), actor y político ucraniano, presidente desde 2019;
 Isaak Zelenski (1890-1938), político soviético;
 Tadeusz Boy-Żeleński (1874-1941), ginecólogo, escritor y traductor polaco;
 Zelenski, división administrativa menor de Krasnodar, Rusia;
 Zelinskiy, cráter lunar.